Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 2008 s-au desfășurat în perioada 9 - 24 august 2008, la Beijing în China. Au fost 12 echipe masculine și 12 echipe feminine. Podiumul masculin a fost ocupat de către Statele Unite ale Americii, Spania, respectiv Argentina, iar cel feminin de către Statele Unite ale Americii, Australia, respectiv Rusia, fiind identic cu cel de la ediția din 1996 și 2004.

Podium

Faza eliminatorie

Masculin 
</onlyinclude>

Feminin 
</onlyinclude>

Baschet
2008